

Onomastica
 Hervey – variante del nome proprio di persona Erveo

Persone
 Augustus Hervey – politico inglese
 Elizabeth Hervey – nobildonna inglese
 Frederick Hervey, IV conte di Bristol – vescovo anglicano e nobile britannico
 Frederick Hervey, I marchese di Bristol – politico inglese
 Frederick Hervey, II marchese di Bristol – politico inglese
 Frederick Hervey, IV marchese di Bristol – politico e ammiraglio inglese
 Herbert Hervey, V marchese di Bristol – diplomatico inglese
 Irene Hervey – attrice statunitense
 Jalé Hervey – pallavolista statunitense
 Jason Hervey – attore e produttore televisivo statunitense
 John Hervey, I conte di Bristol – politico inglese
 Kevin Hervey – cestista statunitense